Edward Bowen (1780-1866) est un homme politique canadien.
 Edward Ernest Bowen (1836-1901) est un footballeur britannique.
 Edward George Bowen (1911-1991) est un physicien britannique.